

Patronyme

 Dominique Autié (1949-2008), écrivain et éditeur français ;
 Jean François Etienne Autié (1771-1811), colonel français de la Révolution et du Premier Empire ;
 Léonard-Alexis Autié (1751-1820), coiffeur de la reine Marie Antoinette et fondateur du Théâtre Feydeau.

Homonymie de patronyme